Podziałka liniowa – w kartografii graficzny obraz skali
 Podziałka mianowana – podziałka, której oznaczenia liczbowe są związane z określoną jednostką miary
 Podziałka kreskowa – podziałka, której wskazy są zbiorem kresek
 Podziałka cyfrowa – zbiór wskazów w formie cyfr, podających bezpośrednio wartość mierzonej wielkości
 Podziałka transwersalna – graficzny obraz skali, oparta na podziałce liniowej
 Podziałka gwintu – odległość osiowa pomiędzy dwoma odpowiadającymi sobie punktami sąsiednich jednoimiennych boków gwintu
 Podziałka złożona – podziałka składająca się z kilku podziałek liniowych, z których każda przedstawia odległości na konkretnej szerokości geograficznej.
Zobacz też: skala